Село Жидівці (Бердичівський район) — в 1934 перейменоване на село Радянське, нині — село Романівка
 Село Жидівці (Погребищенський район) — в 1930 перейменоване на село Чапаєвка, нині — село Надросся